Emily Loizeau (1975 - ), chanteuse française.
 Éric Loizeau (1949 - ), navigateur et alpiniste français.
 François-Xavier Loizeau (1939  ), évêque français.
 Georges Loizeau (1869 - 1945), amiral français.
 Lucien Loizeau (1879 - 1978), général français.
 Manon Loizeau (1969 - ), reporter française.
 Pierre-André Loizeau, (1959 - ), botaniste suisse.
 Sophie Loizeau, (1970 - ), poète française.

Homonymie de patronyme